

Onomastica
Agatino – forma diminutiva maschile del nome proprio di persona Agata

Persone
Agatino – scultore greco antico dell'inizio del quarto secolo a.C.
Agatino – medico di Sparta del primo secolo d.C.

Altri progetti